Bastenberg ist der Name von:

 Bastenberg (Breiholz), Ortsteil der Gemeinde Breiholz, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Bastenberg (Ramsbeck) (744,8 m), Berg im Rothaargebirge, bei Ramsbeck (Bestwig), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Bastenberg (Trupbach) (394,2 m), Berg im Siegerland, bei Trupbach (Siegen), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

 Naturschutzgebiet Am Bastenberg bei Ramsbeck, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen